NTR peut faire référence à :

Code 
NTR est un code, qui peut désigner :
  ;
 .

Sigle 
NTR est un sigle, qui peut signifier :
 Nouvelles Techniques de Reproduction ;
Non Temps Réel, en liaison de données tactiques, une piste est soit TR, soit NTR ;
 NTR, une association de radiodiffusion du service public néerlandais, créée en 2010 par la fusion de la  (NPS),  et  ;
 NTR: Netsuzou Trap, un manga de Kodama Naoko sorti entre 2014 et 2017.

Abréviation 
NTR est un abréviation, qui peut signifier :
 Abréviation du français argotique « Nique ta race » ;
 abréviation romanisée du japonais , genre d’œuvre à caractère sexuel mettant l'infidélité — conjugale, amoureuse... — au premier plan ; par extension, le terme désigne aussi le fétichisme — du point de vue de l'individu « trompé » — de se faire ravir l'être aimé ou d'être cocufié.

Abréviation